Una sporca storia (Dirty Story) – libro di Eric Ambler del 1967
 Una sporca storia (Moleskine, apuntes y reflexiones) – libro di Luis Sepúlveda del 2004